Maria Martinez est une chanteuse et guitariste cubaine.
Maria Montoya Martinez (1887-1980) est une artiste-potière pueblo. 
Maria Martinez est une judoka espagnole.